Сыграйте на своих кора, ударьте в балафоны (, также именуемый Красный лев, ) — государственный гимн Сенегала, написанный с получением независимости в 1960 композитором Эрбером Пеппером (также написавшим гимн Центральноафриканской Республики) на слова первого президента страны Леопольда Седара Сенгора.

Французский текст гимна 

Pincez tous vos koras, frappez les balafons. 
Le lion rouge a rugi. 
Le dompteur de la brousse 
D'un bond s'est élancé, 
Dissipant les ténèbres. 
Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. 
Debout, frères, voici l'Afrique rassemblée 

Припев: 
Fibres de mon cœur vert.
Épaule contre épaule, mes plus que frères,
O Sénégalais, debout !
Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt !
Salut Afrique mère, salut Afrique mère.

Sénégal toi le fils de l'écume du lion,
Toi surgi de la nuit au galop des chevaux,
Rend-nous, oh ! rends-nous l'honneur de nos ancêtres,
Splendides comme ébène et forts comme le muscle
Nous disons droits - l'épée n'a pas une bavure.

Припев
Sénégal, nous faisons nôtre ton grand dessein :
Rassembler les poussins à l'abri des milans
Pour en faire, de l'est à l'ouest, du nord au sud,
Dressé, un même peuple, un peuple sans couture
Mais un peuple tourné vers tous les vents du monde.

Припев
Sénégal, comme toi, comme tous nos héros,
Nous serons durs sans haine et des deux bras ouverts.
L'épée, nous la mettrons dans la paix du fourreau,
Car le travail sera notre arme et la parole.
Le Bantou est un frère, et l'Arabe et le Blanc. 

Припев
Mais que si l'ennemi incendie nos frontières
Nous serons tous dressés et les armes au poing :
Un peuple dans sa foi défiant tous les malheurs,
Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes.
La mort, oui! Nous disons la mort, mais pas la honte.

Припев

Перевод официально исполняемого первого куплета 
Ущипните кора,

Бейте в балафон!

Красный лев зарычал,

Охотник из кустов              

Прыжком его достал,

Рассеяв мрак веков.

Просторам нашим — свет,

Надеждам нашим — взлёт,

Вставайте, братья, все —

Нас Африка зовёт!

Припев:

Душа моя чиста.

Плечом ко плечу

Вставай, сердечный друг,

Ты больше мне, чем брат!

Объединим недра и моря,

Объединим леса и поля!

Привет, Африка-мать!

Внешние ссылки 

 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Сенегала
Сенегал
Песни 1960 года